Советабад — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Советабад — до 1993 г. название поселка Гасанабад в Нефтечалинском районе.
 Советабад — до 2000 г. название села Хатаи в Бабекском районе Нахичевани.

Казахстан 
 Советабад — до 2000 г. название села Гулистан в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

Таджикистан 
 Советабад — до 1978 г. название города Гафуров в Согдийской области.

Узбекистан 
 Советабад — до 1991 г. название города Ханабад Андижанской области.
 Советабад — до 1983 г. название города Нурабад Самаркандской области.